Municipio de Kingsville puede referirse a:

 Municipio de Kingsville (condado de Johnson, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Johnson.
 Municipio de Kingsville (condado de Ashtabula, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Ashtabula.